Ariane puede corresponder a:

la familia europea de cohetes Ariane;
(1225) Ariane, un asteroide del cinturón de asteroides.
Ariane, película estadounidense dirigida por Billy Wilder, estrenada en el año 1957.